Llista dels 184 municipis del departament francès de la Val-d'Oise (95), a data de l'1 de gener de 2018.

Notes 

Val-d'Oise